Allison steht für:
 Allison (Vorname), weiblicher Vorname
 Allison (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Allison (Light Novel), Light-Novel-Reihe von Keiichi Sigsawa
 Allison to Lillia, japanische Anime-Fernsehserie

Allison ist der Name folgender

Unternehmen:
 Allison Engine Company, US-amerikanischer Flugtriebwerkhersteller
 Allison Replicar, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Allison Transmission, US-amerikanischer Hersteller von Getrieben und Hybridantrieben

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Allison (Greene County, Alabama)
 Allison (Jackson County, Alabama)
 Allison (Arkansas), im Stone County
 Allison (Colorado), im La Plata County
 Allison (Iowa), im Butler County
 Allison (Kansas), im Decatur County
 Allison (Missouri), im Nodaway County
 Allison (Grant County, New Mexico) – nicht mehr existent
 Allison (McKinley County, New Mexico)
 Allison (North Carolina), im Caswell County
 Allison (Oklahoma), im Bryan County
 Allison (Pennsylvania), im Fayette County
 Allison (Hood County, Texas)
 Allison (Wheeler County, Texas)
 Allison (Williamson County, Texas), Geisterstadt
 Allison (Wise County, Texas)
 Allison (Virginia), im Wythe County
 Allison (Washington), im Pierce County
 Allison Acres, im Davis County, Utah
 Allison Crossing, im Ziebach County, South Dakota
 Allison Estates, im Muscogee County, Georgia
 Allison Ferry, im Mecklenburg County, North Carolina
 Allison Gap, im Smyth County, Virginia
 Allison Heights, im Fayette County, Pennsylvania
 Allison Mills, im Talladega County, Alabama

Minen in den Vereinigten Staaten:
 Allison Drilling Company Mine, Mine im San Miguel County, Colorado
 Allison Mine (Pima County, Arizona)
 Allison Mine (Yuma County, Arizona)
 Allison Mine (Kalifornien), Mine im Los Angeles County
 Allison Mine (Montana), Mine im Park County
 Allison Mine (Wyoming), Mine im Park County

Parks in den Vereinigten Staaten
 Allison Park (Massachusetts), im Middlesex County, Massachusetts
 Allison Park (Michigan), im Wayne County, Michigan
 Allison Park (Minnesota), im Brown County, Minnesota
 Allison Park (New York), im Richmond County, New York

geografischer Objekte in der Antarktis:
 Allison Bay
 Allison Dome
 Allison-Gletscher
 Allison-Halbinsel
 Allison Islands
 Allison Ridge

weitere geografische Objekte:
 Allison Buttress, Insel im Indischen Ozean 
 Allison Island (Australien), eine Insel in Queensland
 Allison Island (Florida), im Miami-Dade County
 Allison Run, Fließgewässer in Indiana
 Allison Ditch, Kanal im Lawrence County, Illinois
 Allison Ditch Number 2, Kanal im Lawrence County, Illinois
 Allison Ditch Number 3, Kanal im Lawrence County, Illinois
 Allison Lewis Ditch, Kanal im Gallatin County, Montana
 Allison Ranch Ditch, Kanal im Nevada County, Kalifornien
 Allison Lake, See im Glacier County, Montana
 Allison Pond, See im Okaloosa County, Florida
 Allison Oil Field, Ölfeld im Roosevelt County, New Mexico

im NRHP gelistete Objekte:
 Allison Dormitory, in Santa Fe, New Mexico, ID-Nr. 84000431
 Allison Mansion, in Indianapolis, Indiana, ID-Nr. 70000006
 Allison Mound (22Tl1024), in Webb, Mississippi, ID-Nr. 88002708
 Allison Plantation, in York, South Carolina, ID-Nr. 80003716
 Allison Ranger Station, in Burns, Oregon, ID-Nr. 80003314
 Allison Woods, in Statesville, North Carolina, ID-Nr. 95000173
 Allison-Barrickman House, in Harrods Creek, Kentucky, ID-Nr. 83002628
 Allison-Reinkeh House, in Hamilton, Montana, ID-Nr. 88001280
 Allison-Robinson House, in Spencer, Indiana, ID-Nr. 93000468

Flugplätze:
 Allison Airport, Airport im Mercer County, Pennsylvania
 Allison Farm Airport, Airport im Wise County, Texas
 Allison Municipal Airport, Airport im Butler County, Iowa

Siehe auch:
 Allison Branch
 Allison Creek
 Allison Township
 Allyson
 Alison
 Alisson (Begriffsklärung)